

Presentación previa 
La pareja formada por el chileno Jorge Aguilar y el peruano Sergio Galdós fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el checo František Čermák y el ruso Michail Elgin ganaron el título, derrotando a la pareja argentina Martín Alund y Guillermo Durán en la final, 4–6, 6–3, [10–8].

Cabezas de serie 
 'František Čermák /  Michail Elgin (Campeón)
 Purav Raja /  Divij Sharan (Primera ronda)
 Facundo Bagnis /  Pablo Cuevas (Primera ronda)
 Daniele Bracciali /  Potito Starace (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Panamá 2014